Натуральне число 484
 484 рік до нашої ери
 484 рік нашої ери